Общество «Мон Пелерин» — международная организация.
 Мон-Пелерен (Швейцария) — гора в швейцарских Альпах, над Женевским озером.
 Мон-Пелерин (Ливан) — замок крестоносцев в Ливане.
 Телебашня Мон-Пелерен — телебашня на горе Мон-Пелерен в Швейцарии, высота 122,6 метров.
 Фуникулёр Веве — Мон-Пелерен — фуникулёр в Швейцарии.